Флаг муниципального образования Лодейнопо́льский муниципальный район Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 22 мая 2002 года как флаг муниципального образования «Лодейнопольский район Ленинградской области» (после муниципальной реформы 2006 года — муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 963.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Лодейнопольский район Ленинградской области“ представляет собой синее прямоугольное двустороннее полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее смещённые к древку изображения фигур герба Лодейнопольского района».

Обоснование символики 
Основной фигурой флага является жёлтый (золотой) корабль, символизирующий одновременно:

— первенца Балтийского флота — 28-пушечный фрегат «Штандарт», сошедший со стапелей  Олонецкой верфи в 1703 году, положив, тем самым, начало строительству свыше 800 парусных и гребных судов;

— первую русскую эскадру на Балтике.

Флаг является гласным, поскольку название районного центра — Лодейное Поле — «место (площадка, пространство), специально оборудованное для постройки кораблей (лодей)», или верфь — Олонецкая верфь, основанная в 1702 году по указу Петра I, при которой вырос и получил экономическое развитие современный Лодейнопольский район.

Оснащение корабля символизирует готовность встретить всякого рода неожиданности, встать на защиту национальных интересов страны, что подтвердили жители города Лодейное Поле, выдержавшего в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) длительную оборону (1005 дней), защищая «Дорогу жизни» и подступы к Ленинграду.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Белая (серебряная) волна символизирует географическое расположение Лодейнопольского района на реке Свирь.

Белый цвет (серебро) означает чистоту, надежду, правдивость, благородство.

Синий цвет символизирует честность, верность, безупречность.

Примечания

См. также